Новокруглое — название нескольких населённых пунктов:
 Новокруглое — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Новокруглое — деревня в Андреапольском районе Тверской области.